Francisc poate fi un nume de familie sau prenume masculin Nume Prenume masculine

Există mai mulți monarhi cu numele de Francisc:

Împărați romano-germani (Franz) 

 Francisc I de Habsburg-Lorena (1745-1765) (același cu regele Francisc I al Germaniei, cu ducele Francisc al III-lea de Lorena și cu marele duce Francisc I de Toscana)

 Francisc al II-lea de Habsburg-Lorena (1792-1806) (același cu împăratul Francisc I al Austriei, cu regele Francisc al II-lea al Germaniei, cu regele Francisc I al Boemiei, cu regele Francisc I al Ungariei și cu arhiducele Francisc I de Austria)

Împărați ai Austriei (Franz) 

 Francisc I de Habsburg-Lorena (1804-1835) (același cu Francisc I, împărat romano-german, cu regele Francisc al II-lea al Germaniei, cu regele Francisc I al Boemiei, cu regele Francisc I al Ungariei și cu arhiducele Francisc I de Austria)

Papi 
 papa Francisc (din 2013)

Arhiduci de Austria (Franz) 

 Francisc I de Habsburg-Lorena (1792-1835) (același cu Francisc I, împărat romano-german, cu împăratul Francisc I al Austriei, cu regele Francisc al II-lea al Germaniei, cu regele Francisc I al Ungariei și cu regele Francisc I al Boemiei)

Regi ai Germaniei (Franz) 

 Francisc I de Habsburg-Lorena (1745-1765) (același cu Francisc I, împărat romano-german, cu ducele Francisc al III-lea de Lorena și cu marele duce Francisc I de Toscana)

 Francisc al II-lea de Habsburg-Lorena (1792-1806) (același cu Francisc I, împărat romano-german, cu împăratul Francisc I al Austriei, cu regele Francisc I al Boemiei, cu regele Francisc I al Ungariei și cu arhiducele Francisc I de Austria)

Principi de Liechtenstein (Franz) 

 Francisc (1929-1938)

Regi ai Boemiei (František) 

 Francisc al II-lea de Habsburg-Lorena (1792-1835) (același cu Francisc I, împărat romano-german, cu împăratul Francisc I al Austriei, cu regele Francisc al II-lea al Germaniei, cu regele Francisc I al Ungariei și cu arhiducele Francisc I de Austria)

Regi ai Ungariei (Ferenc) 

 Francisc I de Habsburg-Lorena (1792-1835 (același cu Francisc I, împărat romano-german, cu împăratul Francisc I al Austriei, cu regele Francisc al II-lea al Germaniei, cu regele Francisc al II-lea al Boemiei și cu arhiducele Francisc I de Austria)

Voievozi de Transilvania (Ferenc) 

 Francisc de Szechenyi (1393-1395)

 Francisc Kendi (1553-1556) (împreună cu Ștefan Dobo)

Principi de Transilvania (Ferenc) 

 Francisc Rakoczi (1652-1676) (doar ca pretendent)

 Francisc Rhedei (1657-1658)

 Francisc al II-lea Rakoczi (1704-1711) (doar ca pretendent)

Duci ai Lorenei (François) 

 Francisc I de Lorena-Vaudemont (1544-1545)

 Francisc II de Lorena-Vaudemont (1624)

 Francisc al III-lea

Regi ai Franței (François) 

 Francisc I de Valois (1515-1547 (același cu ducele Francisc I de Milano și cu ducele-consort de Bretania)

 Francisc al II-lea de Valois (1559-1560)

Duci de Bretania (François) 

 Francisc I (1442-1450)

 Francisc al II-lea (1458-1488)

 Francisc de Valois (1514-1524 (duce-consort) (același cu regele Francisc I al Franței și cu ducele Francisc I de Milano)

 Francisc (1524-1536 (delfinul Franței)

Seniori de Monaco (Francesco) 

 Francisc Grimaldi (1297-1301)

Duci de Milano (Francesco) 

 Francisc I Sforza (1450-1466)

 Francisc I de Valois (1515-1521, 1524-1525) (același cu regele Francisc I al Franței și cu ducele-consort de Bretania)

 Francisc al II-lea Sforza (1521-1524, 1525, 1529-1535)

Conți de Mantova (Francesco) 

 Francisc I Gonzaga (1382-1407)

Marchizi de Mantova (Francesco) 

 Francisc al II-lea Gonzaga (1484-1519)

Duci de Mantova (Francesco) 

 Francisc al III-lea Gonzaga (1540-1550)

Duci de Modena (Francesco) 

 Francisc I d'Este (1629-1658) (și duce de Reggio)

 Francisc al II-lea d'Este (1662-1694) (și duce de Reggio)

 Francisc al III-lea d'Este (1737-1780) (și duce de Reggio)

 Francisc al IV-lea de Habsburg-Lorena (1814-1815, 1815-1831, 1831-1846)

 Francisc al V-lea de Habsburg-Lorena (1846-1859)

Mari duci de Toscana (Francesco) 

 Francisc I de Habsburg-Lorena (1737-1765) (același cu Francisc I, împărat romano-german, cu regele Francisc I al Germaniei și cu ducele Francisc al III-lea de Lorena)

Regi ai Siciliei (Francesco) 

 Francisc I de Bourbon (1825-1830 (și duce de Calabria)

 Francisc al II-lea de Bourbon (1859-1860)

Alții 

 Franz Anton Paul, guvernator al Transilvaniei (1732-1734), conte de Wallis și general

 Franz Wenzel, guvernator al Transilvaniei (1755-1758, conte de Wallis și general

Nume compus 

 Francisc Iachint (Francesco Giacinto)

 Francisc Iachint, duce de Savoia (1637-1638)

 Francisc Iosif (Franz Joseph)

 Francisc Iosif I de Habsburg-Lorena, împărat al Austriei (1848-1916, rege al Boemiei (1848-1916) și rege al Ungariei (1867-1916)

 Francisc Iosif I, principe de Liechtenstein (1772-1781)

 Francisc Iosif al II-lea, principe de Liechtenstein (din 1938)

 Francisc Maria (Francesco Maria)

 Francisc Maria de Medici, mare duce de Toscana (1574-1587)

 Francisc Maria Farnese, duce de Parma și Piacenza (1694-1727)

 Francisc Phoebus (Francisco Phoebus, François Phoebus)

 Francisc Phébus de Foix, rege al Navarei (1479-1483) și conte de Foix (1472-1483)

 Ioan Francisc (Gian Francesco)

 Ioan Francisc, căpitan general de Mantova (1407-1433 și marchiz de Mantova (1433-1444)

 Sigismund Francisc (Sigmund Franz)

 Sigismund Francisc de Habsburg, arhiduce de Austria (ramura de Tirol) (1662–1665)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Prenume masculine românești